Nedre Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Kroksjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (34,1 ha)
Nedre Kroksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (58,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn